Ersa kan syfta på:

 Ersa – ett finsk-ugriskt språk, se Erzia
 Ersa (måne) – en av Jupiters månar